Федю́шин — русская фамилия; имеет женскую форму Федюшина.

Известные носители 
 Федюшин, Алимджан Игоревич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Федюшин, Виктор Алексеевич (1909—?) — советский дипломат, деятель госбезопасности.

Федюшина 
 Федюшина, Валентина (род. 1965) — толкательница ядра, выступавшая за СССР, Украину и Австрию.

См. также